RC3 steht für:

 eine Version des Reference Catalogue of Bright Galaxies, ein Katalog heller Galaxien
 eine Stufe von Release Candidates, eine bestimmte Softwareversion

Rc3 steht für:
 Einen Bautyp einer Elektrolok, siehe SJ Rc#SJ Rc3

rC3 steht für:
 den Onlinekongress remote Chaos Experience, siehe Chaos Communication Congress

Abkürzung